Parrocchia di Saint George – parrocchia civile della Dominica
 Parrocchia di Saint George – parrocchia civile di Grenada
 Parrocchia di Saint George – parrocchia civile di Saint Vincent e Grenadine
 Saint George – parrocchia civile di Barbados